„Rastoropnyj” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Rastoropnyj” – niszczyciel typu Sokoł z początku XX wieku i wojny rosyjsko-japońskiej (ex-„Diatieł”)
 „Rastoropnyj” – niszczyciel typu Diejatielnyj z początku XX wieku
 „Rastoropnyj” – niszczyciel proj. 7 z okresu II wojny światowej
 „Rastoropnyj” – niszczyciel rakietowy proj. 956 z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów